Кубок африканских наций по пляжному футболу 2022 — Турнир, по результатам которого лучшие две сборные квалифицировались на Чемпионат мира по пляжному футболу 2023. Чемпионский титул защищает Сенегал.

Команды 
Всего 14 команд изначально должны были принять участие в квалификации. 27 июля сборная Ливии снялась с участия.

Квалификация 

{{ДваМатча|||4–11|'||2–5||2–6}}

|}

 Квалифицировавшиеся команды 
Следующие восемь команд квалифицировались для участия в турнире:
 
 
  дебют 
  (Хозяева)
 
 
 

1—дебют''

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2023
Международные соревнования по футболу в Мозамбике
Спорт в Мозамбике в 2022 году
Октябрь 2022 года
Футбол в Африке в 2022 году